Geiger este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Arno Geiger (n. 1968), scriitor austriac
 Hans Geiger (1882-1945), fizician german
 Melinda Geiger (n. 1987), handbalistă română